Лос-Сантос — власна назва.

Топоніми

Лос-Сантос (Саламанка) — муніципалітет.
 Лос-Сантос-де-ла-Умоса — муніципалітет.
 Лос-Сантос-де-Маймона  — муніципалітет.

Лос-Сантос (провінція)

Вигаданий об'єкт 
 Лос-Сантос (вигадка) — місто із відеоігор Grand Theft Auto: San Andreas та Grand Theft Auto V, прототипом для якого стало справжнє місто Лос-Анджелес.